Lawrence Levy est un réalisateur et un producteur de cinéma.
 Lawrence H. Levy est un scénariste.